Limbo (dans), een acrobatische dans
een ander woord voor het voorgeborchte
een schertsende benaming voor iemand uit Limburg ("Limboland")
Limbo (nummer), een single van de Latijns-Amerikaanse artiest Daddy Yankee
Limbo, een nummer van de Britse popgroep Fischer-Z
Limbo, een nummer van de (Noord-)Ierse rockgroep Therapy?, op het album High Anxiety uit 2003
Limbo (programmeertaal), een programmeertaal uitgevonden door Bell Labs
Limbo (1972), een Amerikaanse film van Mark Robson
Limbo (1999), een Amerikaanse film van John Sayles
Limbo (2019), een Amerikaanse film uit 2019 van Mark Young
Limbo (2020), een Amerikaanse film uit 2020 van Alfonso Vega
Limbo (televisieserie), een Zweedse televisieserie uit 2023 
ZVK Limbo, een zaalvoetbalclub uit Belgisch Limburg
Limbo (eiland), een Indonesisch eiland van de Soela-groep
Limbo (computerspel), een computerspel uit 2010 van het Deense Playdead